Octenole sind chemische Verbindungen, aus der Gruppe der Kohlenwasserstoffe, die eine Doppelbindung und eine Hydroxygruppe enthalten:
 1-Octen-3-ol
 2-Octen-1-ol

 3-Octen-1-ol